

Cabeças de chave 

  Roger Federer (Final)
  '''Rafael Nadal (Campeão)
  Novak Djokovic (Segunda rodada)
  Nikolay Davydenko (Primeira rodada)
  David Ferrer (Terceira rodada)
  Andy Roddick (Segunda rodada)
  David Nalbandian (Primeira rodada)
  Richard Gasquet (Quarta rodada)
  James Blake (Segunda rodada)
  Marcos Baghdatis (Quarta rodada)
  Tomas Berdych (Terceira rodada)
  Andy Murray (Quartas-de-finais)
  Stanislas Wawrinka (Quarta rodada)
  Paul-Henri Mathieu (Terceira rodada)
  Fernando Gonzalez (Segunda rodada)
  Radek Stepanek ''(Terceira rodada)

<ol start="17">
 Mikhail Youzhny ''(Quarta rodada)
 Ivo Karlovic ''(Primeira rodada)
 Nicolas Almagro ''(Segunda rodada)
 Lleyton Hewitt ''(Quarta rodada)
 Juan Carlos Ferrero ''(Segunda rodada, retirou-se devido contusão)
 Fernando Verdasco ''(Quarta rodada)
 Tommy Robredo ''(Segunda rodada)
 Jarkko Nieminen ''(Segunda rodada)
 Dmitry Tursunov ''(Terceira rodada)
 Ivan Ljubicic ''(Primeira rodada)
 Nicolas Kiefer ''(Terceira rodada)
 Gilles Simon ''(Terceira rodada)
 Andreas Seppi ''(Terceira rodada)
 Gael Monfils ''(retirou-se devido contusão)
 Feliciano Lopez ''(Quarterfinals)
 Michael Llodra ''(Primeira rodada, retirou-se devido contusão)

Finais

Tabela

Chave 1

Chave 2

Chave 3

Chave 4

Chave 5

Chave 6

Chave 7

Chave 8

Ligações externas 
 Draw
 Qualifying Draw

S
Torneio de Wimbledon - Simples masculino